Termin LGT ima više značenja.

 Luteolin 7-O-glukuronoziltransferaza, enzim
 Lateralni genski transfer